Пота́пова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Потапова, Алла Вячеславовна (род. 1933) — советская писательница и поэтесса.
 
 Потапова, Анна Сергеевна (род. 1989) — российская актриса, продюсер.
 Потапова, Вера Аркадьевна (1910—1992) — советская поэтесса, переводчица.
 Потапова, Виктория Викторовна (род. 1974) — российская дзюдоистка.
 Потапова, Екатерина Антоновна (род. 1926) — Герой Социалистического труда, Заслуженный работник сельского хозяйства.
 Потапова, Елена Михайловна (род. 1930) — украинская советская балерина, педагог.
 Потапова, Злата Михайловна (1918—1994) — советский литературовед, критик, переводчица.
 Потапова, Людмила Борисовна (род. 1965) — советская и российская актриса.
 Потапова, Майя Марковна (1923—2007) — советский культуролог, библиофил.
 Потапова, Марина Дмитриевна (род. 1977) — российский сценарист, постановщик, журналист и преподаватель.
 Потапова, Оксана Андреевна (род. 1992) — российская футболистка.
 
 Потапова, Родмонга Кондратьевна (род. 1936) — советский и российский лингвист, доктор наук, профессор.
 Потапова, Татьяна Михайловна (род. 1954) — советская легкоатлетка.

Топоним 
 Потапова — деревня, Байкаловский район, Свердловская область, Россия.